La palabra Mandeville puede referirse a:

Lugares 
 Mandeville, localidad francesa del departamento de Eure, en la región de Normandía.
 Mandeville, capital de la parroquia de Mánchester, al sur de Jamaica.
 Mandeville-en-Bessin, localidad francesa del departamento de Calvados, en la región de Normandía.
 Estación M. S. de Mendeville, estación de tren en Aldo Bonzi, Argentina

Personajes 
 Bernard Mandeville (Róterdam, 1670-Hackney, Inglaterra, 1733), filósofo, médico, economista político y satírico.
 Juan de Mandeville (¿?-1372), explorador y escritor, autor del Libro de las maravillas del mundo.

Otros 
 Mandeville, asteroide número 739.
 Mandeville, mascota de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012.